Xochimilco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochimilco, 
 Xochimilco, Hidalgo, Tianguistengo, 
 Xochimilco, Veracruz, Ixhuatlán de Madero, 
 Xochimilco, Tecamachalco, 
 Xochimilco (västra Chichiquila kommun), 
 Xochimilco, Pahuatlán, 
 Xochimilco, Chiapas, Ostuacán, 
 Xochimilco (östra Chichiquila kommun), 
 Xochimilco, Guerrero, Olinalá,